Garzweiler steht für:

 Garzweiler, Ortsteil von Jüchen, Rhein-Kreis Neuss, Nordrhein-Westfalen
 Tagebau Garzweiler im Rheinischen Braunkohlerevier
 Braunkohleflöz Garzweiler